Beauvoir může být:

 název obce ve Francii

 Beauvoir (Manche) – obec v departementu Manche
 Beauvoir (Oise) – obec v departementu Oise
 Beauvoir (Seine-et-Marne) – obec v departementu Seine-et-Marne
 Beauvoir (Yonne) – obec v departementu Yonne

 součást názvu obce ve Francii
 Beauvoir-de-Marc – obec v departementu Isère
 Beauvoir-en-Lyons – obec v departementu Seine-Maritime
 Beauvoir-en-Royans – obec v departementu Isère
 Beauvoir-sur-Mer – obec v departementu Vendée
 Beauvoir-sur-Niort – obec v departementu Deux-Sèvres
 Beauvoir-Wavans – obec v departementu Pas-de-Calais

 příjmení osob
 Simone de Beauvoir (1908–1986) –  francouzská spisovatelka a filozofka